Jarowe (ukrainisch ; russische Entsprechung Jarowoje/Яровое) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Tarutyne, siehe Jarowe (Tarutyne)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Buryn, siehe Jarowe (Buryn)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Krolewez, siehe Jarowe (Krolewez)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Kamjanka, siehe Jarowe (Kamjanka)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Scharhorod, siehe Jarowe (Scharhorod)